Касандър (, Kassandros) може да се отнася за:

 Касандър (брат на Антипатър), брат на Антипатър, 4 век пр.н.е.
 Касандър, цар на Древна Македония (302-297 пр.н.е.)
 Касандър (генерал), генерал (185 пр.н.е.) на цар Филип V Македонски
 Касандър (1901-1968), украински-френски художник